Filipești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Filipești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Filipești (Bogdănești), Dorf im Kreis Bacău
 Filipești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila